«Трак Тёрнер» (, иногда «„Грузовик“ Тёрнер» — американский кинофильм 1974 года в жанре блэксплойтэйшен. Режиссёр фильма Джонатан Каплан. Сценарий написали Майкл Аллин, Джери Уилкис и Оскар Уильямс. Айзек Хейз написал также музыку для этого кинофильма.

Сюжет 
«Грузовик» Тёрнер — бывший профессиональный игрок в американский футбол, становится «охотником за головами». Вместе со своим коллегой Джерри он разыскивает сбежавшего из под залога сутенёра из Лос-Анджелеса. Во время задержания сутенёра произошла перестрелка, в которой «Грузовик» застрелил преступника. Теперь сам «Грузовик» Тёрнер становится мишенью наёмных убийц.

В ролях 
 Айзек Хейз — Мак «Грузовик» Тёрнер
 Яфет Котто — Харвард Блю
 Алан Уикс — Джерри
 Анназетте Чейз — Энни
 Нишель Николс — Доринда

Примечания 

Фильмы-боевики США
Фильмы-триллеры США
Фильмы блэксплойтэйшен
Фильмы American International Pictures